L'Équipe de Pologne de football, durant cette année 2008, a joué l'Euro 2008 en Autriche et en Suisse au mois de juin (élimination au premier tour) et participe aux qualifications pour la Coupe du monde 2010.

Les rencontres

Articles détaillés

Résultats

Les joueurs utilisés 

Note : T : Titulaire ; R : Remplaçant.

Liens externes 

  Résultats de la Pologne sur le site de la FIFA.

Pologne